CS Hello Sport este un club de polo nou înființat din Bucuresti, România, care evoluează în Superligă.